Niemcy:
 Berge – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Pignitz
 Berge – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Osoby:
 Abraham Berge – norweski polityk

Inne:
 Berge – zamek

Zobacz też:
 Berg
 Bergen